Сезон 1927–28 — 28-й сезон чемпіонату Італії з футболу, друге змагання, що проводилося в рамках Дивізіоне Націонале — єдиного загальнонаціонального футбольного дивізіону. Участь у турнірі брали 22 команди.

Формат чемпіонату передбачав проведення попереднього турніру у двох групах, по 11 команд у кожній, та фінального раунду, який також проводився за груповою системою і право участі в якому здобували по 4 найкращі команди кожної з груп попереднього раунду.

Чемпіоном Італії в сезоні 1927-28 став клуб «Торіно». Для клубу цей чемпіонський титул став першим в історії, осільки його перемогу в попередньому сезоні було анульовано через звинувачення у підкупі суперників у вирішальному матчі першості. Майбутній чемпіон став переможцем турніру у своїй групі A на попередньому етапі, а згодом переміг і у фінальному раунді, на 2 очки випередивши найближчого переслідувача — «Дженоа».

Найкращим бомбардиром сезону став гравець команди-чемпіона — нападник аргентинського походження Хуліо Лібонатті, який відзначився 35 голами, у тому числі 12 забитими м'ячами в матчах фінального раунду.

Попередній раунд

Група A

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Група B

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Фінальний раунд

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Бомбардири 
Найвлучніші гравці групи А:

Найвлучніші гравці групи В:

Найвлучніші гравці фінальної групи:

Найкращим бомбардиром сезону 1933-34 Серії A став гравець клубу «Торіно» Хуліо Лібонатті, який відзначився 35 голами.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Чемпіонат Італії з футболу 1927–28 на RSSSF 

1927-28
Італія
Італія